Iglesia de Santiago puede referirse a cualquiera de los siguientes edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a algún santo llamado Santiago:

En Alemania 
 Iglesia de Santiago, iglesia católica en la ciudad de Colonia.
 Iglesia de Santiago, iglesia en la ciudad de Lubeca.
 Iglesia de Santiago, iglesia en la ciudad de Chemnitz.

En Argentina 
 Parroquia de Santiago Apóstol, en Santa Fe.

En Bélgica 
 Iglesia de Santiago, iglesia en la ciudad de Amberes.

En Chile 
 Iglesia de San Santiago, iglesia en Belén.
 Iglesia de San Santiago Apóstol, iglesia en Airo.

En Colombia 
 Iglesia Santiago Apóstol, iglesia en Cali.

En España

En Andalucía 
 Iglesia de Santiago (B.I.C.), en Almería.
Iglesia de Santiago, en Cádiz.
Iglesia de Santiago (B.I.C.), en Córdoba.
 Iglesia de Santiago (B.I.C.), en Écija, provincia de Sevilla.
 Iglesia de Santiago el Mayor (B.I.C.), en Hinojos, provincia de Huelva.
 Iglesia de Santiago (B.I.C.), en Jerez de la Frontera.
 Iglesia de Santiago Apóstol (Lucena) (B.I.C.), en Lucena, provincia de Córdoba.
 Iglesia de Santiago (B.I.C.), en Málaga.
 Iglesia de Santiago (B.I.C.), en Utrera, provincia de Sevilla.
 Iglesia de Santiago Apóstol, en Bollullos del Condado, provincia de Huelva.
 Iglesia de Santiago, en Montilla, provincia de Córdoba
 Iglesia de Santiago, de Sevilla.

En Asturias 
 Iglesia de Santiago (B.I.C.), en Arlós, Llanera.
 Iglesia de Santiago (B.I.C.), en Gobiendes, Colunga.
 Iglesia de Santiago Apóstol, en Sama de Langreo.

En Aragón 
 Iglesia de Santiago, en Jaca.
 Iglesia de Santiago el Mayor, en Zaragoza.
 Iglesia de Santiago Apóstol, en Lledó, provincia de Teruel.
 Iglesia de Santiago de la Corona, en Luna, provincia de Zaragoza.

En Canarias 
 Iglesia de Santiago de los Caballeros, en Gáldar, provincia de Las Palmas.
 Iglesia de Santiago, en Los Realejos, provincia de Tenerife.

En Castilla y León

En Ávila 
 Iglesia parroquial de Santiago (B.I.C.), en Ávila.
 Iglesia de Santiago (B.I.C.), en Cebreros.
 Iglesia de Santiago Apóstol (B.I.C.), en Santiago de Aravalle, Puerto Castilla.

En León 
 Iglesia de Santiago, en Peñalba de Santiago, provincia de León.
 Iglesia de Santiago Apóstol (B.I.C.), en Villafranca del Bierzo, provincia de León.

En Palencia 
 Iglesia de Santiago (B.I.C.), en Carrión de los Condes, provincia de Palencia.
 Iglesia de Santiago Apóstol, en Velillas del Duque, provincia de Palencia.
 Iglesia de Santiago (B.I.C.), en Cezura, provincia de Palencia.

En Salamanca 
 Iglesia de Santiago (B.I.C.), en Alba de Tormes, provincia de Salamanca.
 Iglesia de Santiago del Arrabal (B.I.C.), en Salamanca, provincia de Salamanca.

En Segovia 
 Iglesia de Santiago, en Segovia.

En Soria 
 Iglesia de Santiago, en Serón de Nágima, provincia de Soria.

En Valladolid 
 Iglesia de Santiago Apóstol, en Valladolid.
 Iglesia de Santiago Apóstol (B.I.C.), en Alcazarén, provincia de Valladolid.
 Iglesia de Santiago (B.I.C.), en Cigales, provincia de Valladolid.

En Zamora 
 Iglesia de Santiago del Burgo (B.I.C.), en Zamora.
 Iglesia de Santiago El Viejo o Iglesia de Santiago de los Caballeros (B.I.C.), en Zamora.

En Castilla-La Mancha 
 Iglesia de Santiago el Mayor, en Toledo.
 Iglesia de Santiago Apóstol (B.I.C.), en Santa Cruz de la Zarza, provincia de Toledo.
 Iglesia de Santiago el Mayor, en Guadalajara.

En Extremadura 
 Iglesia de Santiago, en Cáceres.
 Iglesia de Santiago Apóstol, en Coria.

En la Comunidad de Madrid 
 Iglesia de Santiago y san Juan Bautista, en Madrid.
 Iglesia de Santiago Apóstol, en Robledo de Chavela.

En la Región de Murcia 
 Iglesia de Santiago, en Lorca.
 Iglesia de Santiago, en Miranda (Cartagena).
 Iglesia de Santiago, en Lorquí.

En la Comunidad Valenciana 
 Iglesia de Santiago Apóstol (B.I.C.), en Orihuela, provincia de Alicante.
 Iglesia Arciprestal de Santiago (B.I.C.), en Villena, provincia de Alicante.
 Iglesia de Santiago Apóstol (B.I.C.), en Albatera, provincia de Alicante.

En el País Vasco 
 Catedral de Santiago de Bilbao.
 Iglesia de Santiago Apóstol, en Ermua, provincia de Vizcaya.

En Filipinas 

 Iglesia de Santiago Apóstol, Guagua, Pampanga (Área Betis)

En Holanda 

 Iglesia de Santiago el Mayor, Bocholtz, provincia de Limburgo.

En Inglaterra 
 Iglesia de Santiago el Mayor, «iglesia española» en Londres.
 Minster e Iglesia parroquial de Santiago, iglesia anglicana en Grimsby.

En Italia 
 Iglesia de Santiago de los españoles, antigua iglesia católica en la ciudad de Roma.
 Iglesia de Santiago, iglesia católica en la ciudad de Nápoles.

En México 
 Iglesia de Santiago, iglesia católica en la ciudad de México.
 Iglesia de Santiago, iglesia católica en Atzala, Puebla.

En Sudáfrica 

 Iglesia de Santiago, iglesia católica en Ciudad del Cabo.